Les localités suivantes doivent leur nom à un bois :



-au-Bois 
 Chapelle-au-Bois, commune du Brabant flamand ;
 Montrœul-au-Bois, section de Frasnes-lez-Anvaing, commune du Hainaut.

-du-Bois 
 Queue-du-Bois, section de Beyne-Heusay, commune de la province de Liège

-les-Bois 

 Noville-les-Bois, section de Fernelmont, commune de la province de Namur

Bois, commune de la Charente-Maritime
 Bois-Anzeray, commune de l'Eure
 Bois-Arnault, commune de l'Eure
 Bois-Bernard, commune du Pas-de-Calais
 Bois-Colombes, commune des Hauts-de-Seine
 Bois-d'Amont, commune du Jura
 Bois-d'Arcy, commune des Yvelines
 Bois-d'Arcy, commune de l'Yonne
 Bois-de-Céné, commune de la Vendée
 Bois-de-Champ, commune des Vosges
 Bois-de-Gand, commune du Jura
 Bois-de-la-Pierre, commune de la Haute-Garonne
 Bois-d'Ennebourg, commune de la Seine-Maritime
 Bois-Grenier, commune du Nord
 Bois-Guilbert, commune de la Seine-Maritime
 Bois-Guillaume, commune de la Seine-Maritime
 Bois-Héroult, commune de la Seine-Maritime
 Bois-Herpin, commune de l'Essonne
 Bois-Himont, commune de la Seine-Maritime
 Bois-Jérôme-Saint-Ouen, commune de l'Eure
 Bois-le-Roi, commune de l'Eure
 Bois-le-Roi, commune de Seine-et-Marne
 Bois-lès-Pargny, commune de l'Aisne
 Bois-l'Évêque, commune de la Seine-Maritime
 Bois-Normand-près-Lyre, commune de l'Eure
 Bois-Robert-et-Labrosse, ancienne commune des Yvelines
 Bois-Sainte-Marie, commune de Saône-et-Loire
 Breuil-Bois-Robert, commune des Yvelines
 Cesny-Bois-Halbout, commune du Calvados
 Le Bois, commune de la Savoie
 Le Bois-d'Oingt, commune du Rhône
 Le Bois-Hellain, commune de l'Eure
 Le Bois-Plage-en-Ré, commune de la Charente-Maritime
 Le Bois-Robert, commune de la Seine-Maritime
 Les Bois-d'Anjou, commune nouvelle de Maine-et-Loire
 Saint-Bois, commune de l'Ain
 Saint-Pierre-Bois, commune du Bas-Rhin

-au-bois 

 Auchy-au-Bois, commune du Pas-de-Calais
 Berles-au-Bois, commune du Pas-de-Calais
 Bienvillers-au-Bois, commune du Pas-de-Calais
 Buire-au-Bois, commune du Pas-de-Calais
 Courcelles-au-Bois, commune de la Somme
 Fontaine-au-Bois, commune du Nord
 Merville-au-Bois, ancienne commune de la Somme
 Molliens-au-Bois, commune de la Somme
 Monchy-au-Bois, commune du Pas-de-Calais
 Neuville-au-Bois, commune de la Somme
 Preux-au-Bois, commune du Nord
 Raucourt-au-Bois, commune du Nord
 Sailly-au-Bois, commune du Pas-de-Calais
 Saint-Rémy-au-Bois, commune du Pas-de-Calais
 Vendegies-au-Bois, commune du Nord
 Villers-au-Bois, commune du Pas-de-Calais
 Wierre-au-Bois, commune du Pas-de-Calais

-aux-bois 

 Aubencheul-aux-Bois, commune des Ardennes
 Badménil-aux-Bois, commune des Vosges
 Boult-aux-Bois, commune des Ardennes
 Bouxières-aux-Bois, commune des Vosges
 Bouzonville-aux-Bois, commune du Loiret
 La Chapelle-aux-Bois, commune des Vosges
 Champaubert-aux-Bois, ancienne commune de la Marne
 La Croix-aux-Bois, commune des Ardennes
 Chilleurs-aux-Bois, commune du Loiret
 Damas-aux-Bois, commune des Vosges
 Dommartin-aux-Bois, commune des Vosges
 Dompierre-aux-Bois, commune de la Meuse
 Domremy-aux-Bois, ancienne commune de la Meuse
 L'Église-aux-Bois, commune de la Corrèze
 L'Épine-aux-Bois, commune de l'Aisne
 Erneville-aux-Bois, commune de la Meuse
 Fouchères-aux-Bois, commune de la Meuse
 Grandvillers-aux-Bois, commune de l'Oise
 Hardecourt-aux-Bois, commune de la Somme
 Kerprich-aux-Bois, commune de la Moselle
 Laines-aux-Bois, commune de l'Aube
 Laneuveville-aux-Bois, commune de Meurthe-et-Moselle
 Laville-aux-Bois, commune de la Haute-Marne
 Mareau-aux-Bois, commune du Loiret
 Ménil-aux-Bois, commune de la Meuse
 Missy-aux-Bois, commune de l'Aisne
 La Motte-aux-Bois, ancienne commune du Nord
 Neuville-aux-Bois, commune du Loiret
 La Neuville-aux-Bois, commune de la Marne
 Nuisement-aux-Bois, ancienne commune de la Marne
 Le Plessis-aux-Bois, commune de Seine-et-Marne
 Pouru-aux-Bois, commune des Ardennes
 Raon-aux-Bois, commune des Vosges
 Réville-aux-Bois, commune de la Meuse
 Romain-aux-Bois, commune des Vosges
 Saint-Crépin-aux-Bois, commune de l'Oise
  :
 Saint-Jean-aux-Bois, commune de l'Oise
 Saint-Jean-aux-Bois, commune des Ardennes
 Saint-Julien-aux-Bois, commune de la Corrèze
  :
 Saint-Léger-aux-Bois, commune de l'Oise
 Saint-Léger-aux-Bois, commune de la Seine-Maritime
 Saint-Martin-aux-Bois, commune de l'Oise
 Saint-Nicolas-aux-Bois, commune de l'Aisne
 Saint-Paul-aux-Bois, commune de l'Aisne
 Saint-Rémy-aux-Bois, commune de Meurthe-et-Moselle
 Soizy-aux-Bois, commune de la Marne
 Sury-aux-Bois, commune du Loiret
 La Ville-aux-Bois, commune de l'Aube
 Villers-aux-Bois, commune de la Marne
 Villiers-aux-Bois, ancienne commune de la Haute-Marne
 Vrigne-aux-Bois, commune des Ardennes

-du-bois 

  :
 La Chapelle-du-Bois, commune de la Sarthe
 La Chapelle-du-Bois-des-Faulx, commune de l'Eure
 Cléré-du-Bois, commune de l'Indre
 Joué-du-Bois, commune de l'Orne
 Lachaussée-du-Bois-d'Écu, commune de l'Oise
  :
 Maison-du-Bois, ancienne commune du Doubs
 Brey-et-Maison-du-Bois, commune du Doubs
 Maisons-du-Bois-Lièvremont, commune du Doubs
 Maison-du-Bois, ancienne commune du Jura
 Pont-du-Bois, commune de la Haute-Saône
 Saint-André-du-Bois, commune de la Gironde
 Saint-Christophe-du-Bois, commune de Maine-et-Loire
 Saint-Dizant-du-Bois, commune de la Charente-Maritime
  :
 Saint-Étienne-du-Bois, commune de l'Ain
 Saint-Étienne-du-Bois, commune de la Vendée
 Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois, commune de l'Orne
 Saint-Genis-du-Bois, commune de la Gironde
  :
 Saint-Georges-du-Bois, commune de la Charente-Maritime
 Saint-Georges-du-Bois, commune de Maine-et-Loire
 Saint-Georges-du-Bois, commune de la Sarthe
 Saint-Germain-du-Bois, commune de Saône-et-Loire
  :
 Saint-Hilaire-du-Bois, commune de la Charente-Maritime
 Saint-Hilaire-du-Bois, commune de la Gironde
 Saint-Hilaire-du-Bois, ancien nom de Saint-Hilaire-de-Clisson, commune de Loire-Atlantique
 Saint-Hilaire-du-Bois, ancienne commune de Maine-et-Loire
 Saint-Hilaire-du-Bois, ancienne commune de la Vendée
 Saint-Jean-du-Bois, commune de la Sarthe
 Saint-Laurent-du-Bois, commune de la Gironde
 Saint-Léger-du-Bois, commune de Saône-et-Loire
 Saint-Macaire-du-Bois, commune de Maine-et-Loire
 Saint-Malô-du-Bois, commune de la Vendée
  :
 Sainte-Marie-du-Bois, commune de la Manche
 Sainte-Marie-du-Bois, commune de la Mayenne
  :
 Saint-Martin-du-Bois, commune de la Gironde
 Saint-Martin-du-Bois, commune de Maine-et-Loire
 Saint-Michel-du-Bois, ancienne commune d'Indre-et-Loire
 Saint-Paul-du-Bois, commune de Maine-et-Loire
 Saint-Saturnin-du-Bois, commune de la Charente-Maritime
 Saint-Sernin-du-Bois, commune de Saône-et-Loire
 La Ville-du-Bois, commune de l'Essonne

-des-bois 

 Chapelle-des-Bois, commune du Doubs
 Grand'Combe-des-Bois, commune du Doubs
 Saint-Arnoult-des-Bois, commune d'Eure-et-Loir 
  :
 Saint-Aubin-des-Bois, commune du Calvados
 Saint-Aubin-des-Bois, commune d'Eure-et-Loir
 Saint-Augustin-des-Bois, commune de Maine-et-Loire
 Saint-Benin-des-Bois, commune de la Nièvre
 Saint-Bris-des-Bois, commune de la Charente-Maritime
 Saint-Christophe-des-Bois :
 Saint-Christophe-des-Bois, commune d'Ille-et-Vilaine
 Saint-Christophe-des-Bois, ancienne commune de la Drôme
 Sainte-Colombe-des-Bois, commune de la Nièvre
 Saint-Didier-des-Bois, commune de l'Eure
 Saint-Firmin-des-Bois, commune du Loiret
 Saint-Florent-des-Bois, commune de la Vendée
 Saint-Gatien-des-Bois, commune du Calvados
  :
 Sainte-Geneviève-des-Bois, commune de l'Essonne
 Sainte-Geneviève-des-Bois, commune du Loiret
  :
 Saint-Germain-des-Bois, commune du Cher
 Saint-Germain-des-Bois, commune de la Nièvre
 Saint-Germain-des-Bois, ancien nom de Saint-Germain-lès-Buxy, commune de Saône-et-Loire
 Saint-Germain-des-Bois, ancien nom de Saint-Germain-en-Brionnais, commune de Saône-et-Loire
 Saint-Gildas-des-Bois, commune de Loire-Atlantique
 Saint-Jean-des-Bois, commune de l'Orne
 Saint-Jean-du-Corail-des-Bois, commune de la Manche
 Saint-Lambert-des-Bois, commune des Yvelines (non officiel)
  :
 Saint-Laurent-des-Bois, commune de l'Eure
 Saint-Laurent-des-Bois, commune de Loir-et-Cher
 Saint-Léger-des-Bois, commune de Maine-et-Loire
 Saint-Léonard-des-Bois, commune de la Sarthe
 Saint-Martin-des-Bois :
 Saint-Martin-des-Bois, commune du Loir-et-Cher
 Saint-Martin-des-Bois, ancienne commune du Calvados
 Saint-Maur-des-Bois, commune de la Manche
 Saint-Méloir-des-Bois :
 Saint-Méloir-des-Bois, commune des Côtes-d'Armor
 Saint-Méloir-des-Bois, ancienne commune de l'Ille-et-Vilaine 
 Saint-Nicolas-des-Bois :
 Saint-Nicolas-des-Bois, commune de la Manche
 Saint-Nicolas-des-Bois, commune de l'Orne
 Saint-Pierre-des-Bois, commune de la Sarthe
 Saint-Rigomer-des-Bois, commune de la Sarthe
 Saint-Symphorien-des-Bois, commune de Saône-et-Loire
 Saint-Vincent-des-Bois, commune de l'Eure

-le-bois 

 Boissy-le-Bois, commune de l'Oise
 Boncourt-le-Bois, commune de la Côte-d'Or
 Chaumont-le-Bois, commune de la Côte-d'Or
 Lucy-le-Bois, commune de l'Yonne
 Marsannay-le-Bois, commune de la Côte-d'Or
 Montalet-le-Bois, commune des Yvelines
 Rivières-le-Bois, commune de la Haute-Marne
 Saint-Broingt-le-Bois, commune de la Haute-Marne
 Saint-Illiers-le-Bois, commune des Yvelines
 Sars-le-Bois, commune du Pas-de-Calais
 Sauvigny-le-Bois, commune de l'Yonne
 Vallerois-le-Bois, commune de la Haute-Saône
 Villiers-le-Bois, commune de l'Aube
 Villy-le-Bois, commune de l'Aube

-les-bois 

 Aunay-les-Bois, commune de l'Orne
 Cessy-les-Bois, commune de la Nièvre
 Chanteloup-les-Bois, commune de Maine-et-Loire
 Coussay-les-Bois, commune de la Vienne
 Dame-Marie-les-Bois, commune d'Indre-et-Loire
 Dampierre-les-Bois, commune du Doubs
 Épeigné-les-Bois, commune d'Indre-et-Loire
 Ferrières-les-Bois, commune du Doubs
 Jeu-les-Bois, commune de l'Indre
 Leigné-les-Bois, commune de la Vienne
 Lintot-les-Bois, commune de la Seine-Maritime
 Montaigu-les-Bois, commune de la Manche
 Neuillay-les-Bois, commune de l'Indre
 Pargny-les-Bois, commune de l'Aisne
 Pocé-les-Bois, commune d'Ille-et-Vilaine
 Rouvres-les-Bois, commune de l'Indre
 Saint-Ellier-les-Bois, commune de l'Orne
 Saint-Gilles-les-Bois, commune des Côtes-d'Armor
 Saint-Pierre-les-Bois, commune du Cher
 Saint-Sulpice-les-Bois, commune de la Corrèze
 Saint-Yrieix-les-Bois, commune de la Creuse
 Sauvigny-les-Bois, commune de la Nièvre
 Sexey-les-Bois, commune de Meurthe-et-Moselle
 Sourdeval-les-Bois, commune de la Manche
 Villars-les-Bois, commune de la Charente-Maritime
 Villers-les-Bois, commune du Jura
 Villette-les-Bois, ancienne commune d'Eure-et-Loir

-sous-bois 

 Asnières-sous-Bois, commune de l'Yonne
 Aulnay-sous-Bois, commune de la Seine-Saint-Denis
 Beaugies-sous-Bois, commune de l'Oise
 Charleville-sous-Bois, commune de la Moselle
 Les Clayes-sous-Bois, commune des Yvelines
 Clichy-sous-Bois, commune de la Seine-Saint-Denis
 Éguilly-sous-Bois, commune de l'Aube
 Fontenay-sous-Bois, commune du Val-de-Marne
 Jagny-sous-Bois, commune du Val-d'Oise
 Les Pavillons-sous-Bois, commune de la Seine-Saint-Denis
 Montreuil-sous-Bois, commune de la Seine-Saint-Denis (non officiel)
 Rosny-sous-Bois, commune de la Seine-Saint-Denis
 Saint-Michel-sous-Bois, commune du Pas-de-Calais
 Salles-sous-Bois, commune de la Drôme
 Tourailles-sous-Bois, ancienne commune de la Meuse
 Villaines-sous-Bois, commune du Val-d'Oise

Divers 

 Ouroux-sous-le-Bois-Sainte-Marie, commune de Saône-et-Loire



-du-Bois 

 Saint-Pierre-du-Bois, paroisse

Bois-le-Duc, commune du Brabant-Septentrional

Bois-des-Filion, municipalité des Laurentides

-des-Bois 

 Notre-Dame-des-Bois, municipalité de l'Estrie
 Val-des-Bois, municipalité du Outaouais

Les Bois, commune du canton du Jura
 Bois-d'Amont, commune du canton de Fribourg

-des-Bois 

 Chavannes-des-Bois, commune du canton de Vaud

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France